Відомі носії:
 Анатолій Камінський — придністровський політик.
 Камінський Анатолій Іванович — директор Рівненського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Анатоль Камінський (1925-2019) — політичний і громадський діяч, публіцист, правник.
 Андрій Камінський (1873—1957) — український письменник, публіцист.
 Камінський Андрій Ігорович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антон Олександрович Камінський (1987—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Камінський Броніслав Владиславович (1899—1944) — обер-бургомістр Локотського Окружного Самоврядування, засновник і керівник РОНА, бригадефюрер СС і генерал-майор військ СС.
 Валерій Камінський (1945) — український військовик, генерал-лейтенант.
 Василь Камінський (1900 — після 1941) — український історик, архівіст.
 Віктор Камінський (1953) — український композитор, лауреат Шевченківської премії.
 Вітольд Камінський (1859–1931, Буча) — український лікар-гідропат (гідротерапевт) польського походження.
 В'ячеслав Арсенович Камінський (1869—1938) — український історик права, філолог, етнограф.
 В'ячеслав Володимирович Камінський (1963) — український лікар, член-кореспондент НАМН України, професор, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.
 Григорій Камінський (1895–1938) — радянський державний та громадський діяч.
 Камінський Євген Євменович (1950—2011) — український історик, дослідник всесвітньої історії, політології, міжнародних відносин.
 Камінський Євген Зіновійович — радянський футболіст та футбольний функціонер. 
 Камінський Ігор Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Йосип Камінський — громадсько-політичний і культурний діяч москвофільського спрямування, журналіст, публіцист та правник.
 Камінський Маріс Айдинович (1990—2017) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марцин Камінський (1992) — польський футболіст, центральний захисник.
 Міхал Камінський (1879–1973) — російський і польський астроном.
 Роман Камінський — командир відділу кінноти УСС.
 Сергій Васильович Камінський (1975—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федір Володимирович Камінський (1918–1976) — український кінооператор, заслужений діяч мистецтв України (1973).
 Федір Іванович Камінський — український археолог, дійсний член товариства Нестора-літописця.
 Федір Федорович Камінський — український живописець.
 Феодосій Тимофійович Камінський — археолог.
 Цезарій Камінський (1765—1827) — церковний діяч, священик-василіянин, викладач астрономії Віленського університету.
 Юрій Сергійович Камінський — український футболіст.
 Ян-Непомуцен Камінський (1777–1855) — польський актор, режисер і драматург.

Подвійні прізвища 
 Євген Стеблін-Камінський (1840–1912) — дійсний статський радник.
 Степан Стеблін-Камінський (1814, Полтава — 1885, Полтава) — український письменник і педагог.

Див. також 
 Камінська

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища